Les Amiformes (Amiiformes) sont un ordre de poissons dont il ne reste actuellement qu'une espèce (Amia calva).
Ils abondaient au Crétacé.

Avec les †Parasemionotiformes et les †Ionoscopiformes, ils forment les Halecomorpha groupe frère des  Teleostei.

Classification 

†Caturoidea
†Liodesmidae
†Caturidae
Amioidea
†Sinamiidae
Amiidae Bonaparte, 1838

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxon décrit en 1929